Il doppio del torneo di tennis Sporting Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcel Granollers e Marc López che hanno battuto in finale Leonardo Azzaro e Flavio Cipolla 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Flavio Cipolla (finale)
 Juan-Pablo Brzezicki /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)

 Francesco Aldi /  Tomas Tenconi (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Sporting Challenger 2006